Драфт ВНБА 2018 года прошёл 12 апреля, в четверг, в Нью-Йорке, крупнейшем городе США, в штаб-квартире Nike, недавно открывшемся вторичном офисе спортивного гиганта, который расположен в Мидтауне (боро Манхэттен). К участию в драфте были допущены игроки после окончания колледжа и игроки-иностранцы. Лотерея драфта состоялась 13 ноября 2017 года, по результатам которой право выбора под первым номером получила команда «Лас-Вегас Эйсес», который был использован той на 21-летнюю Эйжу Уилсон, форварда из университета Южной Каролины. Первый раунд драфта транслировался на спортивном канале ESPN2 (в формате HD) в семь часов вечера по Североамериканскому восточному времени (EDT), а в то же время его второй и третий раунды были показаны на кабельном канале ESPNU на час позднее.

Всего же на этом драфте было выбрано 36 баскетболисток, из них 29 из США, 2 из России (Мария Вадеева и Раиса Мусина) и по одной из Канады (Киа Нерс), Австралии (Кристи Уоллес), Германии (Мари Гюлих), Южной Кореи (Пак Чи Су) и Чехии (Юлия Рейсингерова).

Легенда к драфту

Лотерея драфта 
Лотерея драфта была проведена 13 ноября 2017 года, чтобы определить порядок выбора первой четвёрки команд грядущего драфта, в студии развлечений НБА в городке Сикокас (штат Нью-Джерси), которая транслировалась на спортивном кабельном канале ESPN2 перед трансляцией матча регулярного чемпионата NCAA между командами «Южная Каролина Геймкокс» и «Мэриленд Террапинс». Она должна была состояться ещё 14 сентября в перерыве второго матча полуфинала ВНБА между командами «Лос-Анджелес Спаркс» и «Финикс Меркури», но была задержана лигой. Клуб «Лас-Вегас Эйсес» выиграл в ней право выбирать первой, в то время как «Индиана Фивер» и «Атланта Дрим» были удостоены второго и третьего выбора соответственно. Оставшиеся выборы первого раунда, а также все выборы второго и третьего раундов осуществлялись командами в обратном порядке их итогового положения в регулярном чемпионате прошлого сезона.

В этой таблице показаны шансы четырёх худших команд прошлого сезона, не попавших в турнир плей-офф, которые боролись за шанс получить первый номер выбора на лотерее предстоящего драфта, округлённые до трёх знаков после запятой:

Приглашённые игроки 
5 апреля 2018 года на официальном сайте ВНБА был опубликован список из десяти игроков, специально приглашённых для участия в этом драфте:

 Моник Биллингс (УКЛА)
 Лекси Браун (Дьюк)
 Джордин Кэнада (УКЛА)
 Даймонд Дешилдс (Теннесси)

 Келси Митчелл (Огайо Стэйт)
 Киа Нерс (Коннектикут)
 Азурей Стивенс (Коннектикут)

 Виктория Вивианс (Миссисипи Стэйт)
 Габби Уильямс (Коннектикут)
 Эйжа Уилсон (Южная Каролина).

Сделки 
 28 июня 2017 года команда «Сан-Антонио Старз», которая сейчас называется «Лас-Вегас Эйсес», получила право выбора под 32-м номером драфта от «Финикс Меркури» в обмен на Моник Карри. Кроме того «Старз» получили Шей Мерфи и Софи Бруннер.
 31 июля 2017 года команда «Чикаго Скай» получила право выбора под 3-м номером драфта и форварда Джордан Хупер от «Атланта Дрим» в обмен на Тамеру Янг и Имани Бойетт и выбор под 16-м номером драфта.
 2 февраля 2018 года клуб «Финикс Меркури» получил право выбора под 21-м номером драфта от клуба «Коннектикут Сан» в обмен на Кайлу Джордж.
 2 февраля 2018 года клуб «Финикс Меркури» получил право выбора под 26-м номером драфта и выбор во втором раунде драфта 2019 года от клуба «Лас-Вегас Эйсес» в обмен на Келси Боун. В своё время «Эйсес», 9 мая 2017 года, когда они ещё назывались «Сан-Антонио Старз», получили этот выбор драфта от клуба «Индиана Фивер» в обмен на Джазмон Гватми.
 7 февраля 2018 года команда «Миннесота Линкс» получила право выбора под 17-м номером драфта от «Сиэтл Шторм» в обмен на Наташу Ховард. Кроме того «Линкс» имеют право обменяться со «Шторм» пиками выбора первого раунда драфта 2019 года.
 6 марта 2018 года клуб «Индиана Фивер» получил право выбора под 8-м номером драфта от «Финикс Меркури» в обмен на Брианн Дженьюари.
 6 марта 2018 года команда «Финикс Меркури» получила право выбора под 12-м номером драфта от «Миннесота Линкс» в обмен на Даниэллу Робинсон и выбор во втором раунде драфта 2019 года.
 12 апреля 2018 года команда «Атланта Дрим» получила право выбора под 15-м номером драфта и выбор во втором раунде драфта 2019 года от клуба «Коннектикут Сан» в обмен на Бриа Холмс. В своё время «Сан» получили этот номер драфта от «Дрим» в обмен на Джордан Хупер.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА
ВНБА в сезоне 2018

